Convergence démocratique est un nom porté par différents partis politiques :
 Catalogne : Convergence démocratique de Catalogne ;
 Sénégal : Convergence démocratique Bokk Gis Gis.